Ikon eller icon kan syfta på:

Ikon 
 Ikon (religion) – en helig avbildning inom den ortodoxa kyrkan
 Ikonmåleri – måleri med rötter i kristet måleri från 300-talet
 Ikonografi – en konstvetenskaplig term som syftar på undersökningen av idéer och motiviskt innehåll i ett konstverk
 Ikonologi – en del av en tolkningsmodell för att undersöka ett konstverks allmänna betydelse, sett i ett historiskt och kulturellt sammanhang
 Ikon (symbol) – en symbol eller ett skrivtecken som representerar ett objekt eller begrepp genom en illustration
 Ikon (data) – en liten bild som kan representera ett datorprogram eller en fil i operativsystemets filhanterare
 Ikon (roman) – en roman av Frederick Forsyth
 Ikon 1931 – en svensk ungdomstidning om kristen tro
 iKON (musikgrupp) – ett sydkoreanskt pojkband

Icon 
 Icon (programspråk) – ett programspråk
 Icon Magazine – en av marknadsbolaget Icon Brands utgiven svensk tidning
 Icon Medialab – ett internetkonsultföretag under IT-bubblan i Sverige
 Icon Productions – ett amerikanskt produktionsbolag
 Icon (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Icon (musikalbum av N.W.A) – ett album av N.W.A
 Icon (musikalbum av Nirvana) – ett album av Nirvana
 Icon (musikalbum av Queen) – ett album av Queen

Se även
 Ikonoklasm – uppsåtligen förstöra religiösa ikoner samt andra symboler eller monument, oftast av religiösa eller politiska motiv